Kuannersalik bezeichnet:
 Kuannersalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kuannersalik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland